Tanja Karišik-Košarac (ur. 23 lipca 1991 w Sarajewie) – bośniacka biegaczka narciarska oraz biathlonistka, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 i 2014.

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 
 Rezultaty na stronie FIS

Bośniaccy biegacze narciarscy
Bośniaccy olimpijczycy
Bośniackie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Sarajewie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1991